Михаи́л Ива́нович Мельтюхо́в (род. 14 марта 1966, Москва, РСФСР, СССР) — российский историк. Доктор исторических наук (2004), доцент. Автор работ о превентивной войне Германии против СССР.

Биография 

Родился 14 марта 1966 года в Москве в семье служащих. 

Учился в средней школе № 54 Москворецкого района, жил в доме № 18 по Садовнической улице (бывшая Осипенко).

В 1984—1986 годах служил в Советской Армии.

По образованию учитель истории и обществознания.

В 1995 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Современная отечественная историография предыстории Великой Отечественной войны, 1985—1995 гг.» (специальность 07.00.09 — «историография, источниковедение и методы исторического исследования»).

В 2004 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Политика обеспечения национально-государственных интересов Советского Союза в Европе в преддверии Великой Отечественной войны : Март 1939 — июнь 1941 гг.» (специальность 07.00.02 — «отечественная история»).

Старший научный сотрудник Всероссийского НИИ документоведения и архивного дела.

Профессор кафедры истории России и права Института инновационных технологий и государственного управления Московского технологического университета.

В наиболее известной своей работе («Упущенный шанс Сталина») он выдвигает концепцию, согласно которой в 1941 году и Германия, и СССР, не зная о планах друг друга, готовили нападение на противоположную сторону.
«Первоначально вермахт готовил вторжение на 16 мая, а Красная Армия — на 12 июня 1941 г. Затем Берлин отложил нападение, перенеся его на 22 июня, месяц спустя то же сделала и Москва, определив новый ориентировочный срок — 15 июля 1941 года. Как ныне известно, обе стороны в своих расчётах исходили из того, что война начнётся по их собственной инициативе»Генрих Лятиев. Рецензия на книгу Михаила Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина»  // журнал «Октябрь», 2001, №11.

Основные работы 

 Канун Великой Отечественной войны: Дискуссия продолжается. — , 1995.
 Упущенный шанс Сталина: Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941. — (Документы, факты, суждения). — : Вече, 2000. — ISBN 5-7838-0590-4.
 Советско-польские войны: Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. — : Вече, 2001. — 464 c. — (Военные тайны XX века). — 7000 экз. — ISBN 5-7838-0951-9.
 Мельтюхов М. И., Проэктор Д. М. Блицкриг в Европе, 1939—1941: Польша. — : АСТ, Terra Fantastica, 2004. — ISBN 5-17-018623-1, ISBN 5-7921-0416-6.
 Освободительный поход Сталина. — , Яуза, Эксмо, 2006. — ISBN 5-699-17275-0.
 Преддверие Великой Отечественной войны 1939—1941 гг.: Становление великой державы. — (Правда Виктора Суворова. Переписывая историю Второй мировой). — : Яуза, 2006. — ISBN 5-87849-214-8. — C. 31—108.
 Великая Отечественная катастрофа: Трагедия 1941 года. — 2007. (сборник статей, один из авторов)
 Мельтюхов М. И. Главная ложь Виктора Суворова // Неправда Виктора Суворова-2: Сборник. — : Яуза, Эксмо, 2008. — ISBN 978-5-699-26288-5.
 Мельтюхов М. И. Красная Армия и несостоявшаяся революция в Германии: 1923 год. — : АИРО-XXI, 2013.
 Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм (1939—1940): Возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря — : Алгоритм, 2014. — 720 c. — 1000 экз. — ISBN 978-5-4438-0602-0.

См. также 
 Концепция Виктора Суворова

Примечания 

Историки России
Тезис о превентивной войне Германии против СССР
Преподаватели РТУ МИРЭА
Военные историки
Специалисты по истории России